La Coupe de France masculine de volley-ball 2010-2011 est la  de la Coupe de France, compétition à élimination directe mettant aux prises 44 clubs de volley-ball affiliés à la Fédération française de volley-ball.

Listes des équipes en compétition

Formule de la compétition

Premier tour 

|}

Deuxième tour 

|}

Seizièmes de finale 

|}

Phase finale

Voir aussi

Liens externes 

2010-2011
Volley-ball M
Coupe M